Michel Mosser (1925-2022), est un architecte français.
 Michel Mosser (1931-2014), est un haut fonctionnaire français, puis le président de la Fédération des industries de la parfumerie en France.